1 kan syfta på:

1 – ett år i den gregorianska kalendern
1 (siffra) – används för att beteckna talet 1
1 (tal) – det naturliga heltal som följer 0 och föregår 2
1 (album av Beatles) – ett samlingsalbum från 2000
1 (album av Zara Larsson) – ett album från 2014
1 Ceres – en dvärgplanet i huvudasteroidbältet

Se även
One